Богачёв, Александр:
 Богачёв, Александр Александрович (1922—1978) — Герой Советского Союза.
 Богачёв, Александр Сергеевич (1951—2015) — капитан 1 ранга ВМФ РФ, командир тяжёлого атомного подводного крейсера стратегического назначения ТК-20 «Северсталь».